Ульяновка () — село, относится к Березовскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 137 человек. Почтовый индекс — 67340. Телефонный код — 4856. Занимает площадь 0,388 км². Код КОАТУУ — 5121285606.

Местный совет 
67340, Одесская обл., Березовский р-н, с. Червоноармейское, ул. Советская, 57
Ряснопольский сельсовет

Ссылки 
 Ульяновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Березовского района

https://forum.vgd.ru/post/102/15743/p1618516.htm